Oscar Aleman eller Oscar Alemán kan avse:

* Oscar Aleman (1879–1939), svensk läkare
 Oscar Alemán (1909–1980), argentinsk jazzmusiker